

События 
 Консулы имп. Валентиниан (VIII раз) и Флавий Прокопий Антемий.
 16 марта — Убийство императора Валентиниана III приближённым Аэция готом Оптилой по наущению Максима.
 Март-июнь — Император Западной Римской империи Максим II, Петроний (ум.455, 12 июня).
 Максим захватил власть и женился на императрице Евдоксии. Начальником кавалерии и пехоты в Галлии назначен Авит. Он прекратил набеги варваров. Май — Авит отправился в Тулузу для переговоров с Эриком. Евдоксия отправила в Карфаген послание, прося Гейзериха покарать Максима за убийство Валентиниана. Гейзерих с сильным флотом отплыл в Италию и высадился в устье Тибра. 12 июня (31 мая) — Максим пытался бежать из Рима, но чернь убила его.
 2 июня — Захват и разграбление Рима вандалами.
 Вдова и дочери Валентиниана III увезены в Африку. Старшая из дочерей выдана замуж за Гунериха.
 10 июля — В Арелате на собрании представителей семи галльских провинций при поддержке Эрика Авит провозглашён императором.
 455, 10 июля-456, 6 октября — Император Западной Римской империи Авит.
 Авит поселился в Риме и возложил оборону Италии на полководца свева Рицимера.
 Война ютов с бриттами. Убийство Хорсы.
 Союз эфталитов с кидаритами против Индии и Персии.
 455—467 — Царь империи Гупта Скандагупта. Отражение набегов эфталитов.
 Распад гуннской державы.

Скончались 
 Валентиниан III
 Петроний Максим — римский император

См. также